SpaceShipOne — космический корабль.
 SS1 — серия китайских электровозов.
 SS1 — индонезийский автомат.